Ниже представлен список топографических объектов и памятников Древнего Рима, находившихся на территории города Рим. Для удобства список разбит по округам Рима. За основу взят список, приложенный к плану Рима, составленному Менке.

План Древнего Рима (Менке, 1862).

Римский форум 

План Римского форума (Samuel Ball Platner, 1904 г.).

См. также 
 Мраморный план Рима — план города эпохи Септимия Севера, созданный на мраморных плитах.

Литература 
 ATLAS ANTIQUUS Karoli Spruneri opus tertio edidit Theodorus Menke. Nr. XX. 1862; http://ancientrome.ru/map/rome/rome003.htm

Списки зданий и сооружений Древнего Рима